Brûlures du troisième degré
 Équation du troisième degré
 Troisième degré, collection des Éditions du Lombard
 Meurtre au troisième degré (droit pénal américain)

Voir aussi 

 Premier degré
 Second degré